Miejscowości w USA:
 Sugar Grove – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Kane
 Sugar Grove – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Fairfield
 Sugar Grove – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Warren
 Sugar Grove – jednostka osadnicza w stanie Wirginia, w hrabstwie Smyth
Gminy w USA:
 Sugar Grove (ang. Sugar Grove Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Kane
 Sugar Grove (ang. Sugar Grove Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Dallas
 Sugar Grove (ang. Sugar Grove Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Mercer
 Sugar Grove (ang. Sugar Grove Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Warren